Neurode – obecnie Nowa Ruda w woj. dolnośląskim
 Neurode – obecnie Karczowiska  w woj. dolnośląskim
 Neurode – obecnie  Nowa Ruda w woj. kujawsko-pomorskim
 Neurode – obecnie Nowiny w woj. lubuskim
 Neurode – obecnie Niepoczyn w woj. pomorskim
 Neurode – obecnie Żarek w woj. warmińsko-mazurskim
 Neurode – obecnie Nová Pláň w Czechach
 Neurode – al. Neurodzie, Stara Huta, obszar dworski (1928 r.) na południe od wsi Hałdrychowice, powiat Syców, obecnie nie istnieje
 Neurode – folwark wsi Masłów, obecnie nie istnieje

Przypisy